Sinelnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Sinelnikova (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Natalia Sinelnikova (* 1989), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Igor Sacharowitsch Sinelnikow (1942–2020), russischer Shogi-Spieler und Präsident des russischen Shogi-Verbandes
 Kirill Dmitrijewitsch Sinelnikow (1901–1966), sowjetisch-ukrainischer Kernphysiker